L'Office des Produits Wallons est une association sans but lucratif créée en 1978 pour promouvoir les produits wallons et aider les producteurs de cette région à mieux les faire connaître. 

Il apporte une aide dans leurs démarches promotionnelles à travers des formations, des séminaires ou des actions plus précises telles que des participations financières sur les foires et marchés promulguant des produits du terroir.  

Son siège est établi à Charleroi. Il y dispose également d'une Maison de Terroir, ainsi que deux autres à Liège et Namur.

Outils 

L'OPW dispose de plusieurs outils pour ses missions 

 Un journal, Wallonie Nouvelle (gratuit), envoyé sur abonnement. Il présente les terroirs de Wallonie, les producteurs, leur histoire, leurs produits, les tables du terroir, des recettes... 
 Un service d'encadrement des producteurs sur des thèmes divers (marketing, exportation, packaging, qualité, étiquetage, traçabilité...).
 Des formations abordant, par exemple, les négociations avec la grande distribution ou encore la prospection de nouveaux clients.
 Des actions de proximité dans les foires et marchés, à travers des manifestations sportives ou culturelles ou encore dans les hypermarchés locaux.  
 Un site internet offrant une série d'informations sur les produits wallons.

Notes et références

Lien externe 

Gastronomie wallonne
Organisme fondé en 1978